Höllbrunnen ist ein geographischer Name:

 Höllbrunnen im Großen Holz, Naturdenkmal am oberen Schüsselbach westlich von Grünberg, Gemeinde Jagstzell, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Höllbrunnen (Nattheim), Quelle nahe der ehemaligen Burg Auernheim und Quelle des Höllbrunnengrabens, linker Oberlauf des Fleinheimer Bachs (zur Egau) bis Fleinheim, beides Orte der Gemeinde Nattheim im Landkreis Heidenheim in Baden-Württemberg
 Höllbrunnen (Würzbach), Hangquelle rechts zum Würzbach unterhalb von Würzbach, Gemeinde Oberreichenbach, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Höllbrunnen (Flurname), Gebiet östlich von Großsachsenheim, südlich der Metter, Stadt Sachsenheim, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg